Westenrieder ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz von Westenrieder (1748–1829), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Norbert Westenrieder (1947–2013), deutscher Dokumentarfilmer und Sachbuchautor